Паспорт гражданина Ботсваны — официальный документ, выдающийся гражданам Ботсваны для удостоверения их личности и для поездок за границу.

Безвизовые поездки 

Следующие страны доступны гражданам Ботсваны для безвизового (или получения визы по прибытии) посещения:

Африка

Америки

Азия

Европа

Oceania 

Ботсвана
Право Ботсваны